В 2007 году были открыты 61 экзопланета и кандидат в экзопланеты.

Открытые экзопланеты и кандидаты в экзопланеты 
В таблице указаны приблизительные расстояния от экзопланет до их родных звёзд в астрономических единицах (а. е.), т. е. в расстояниях от Земли до Солнца (1 а. е. = 1,496 км).

Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым выделены кратные планетные системы.

Экзопланеты, открытые транзитным методом

Экзопланеты, открытые методом Доплера

Экзопланеты, открытые методом тайминга звёздных пульсаций

Примечания

Ссылки 
 JPL Planetquest New Worlds Atlas
 Каталог ближайших экзопланет
 Энциклопедия экстрасолнечных планет, обсерватория в Париже
 Список открытых и подтверждённых экзопланет, обсерватория в Женеве
 Альманах планет
 XML-каталог известных экзопланет
 Список известных экзопланет
 exosolar.net 3D-флэш карта звёздного неба
 Extrasolar Visions
 Экзопланетные системы

См. также 

 Список рекордных экзопланет
 Список экзопланет, открытых в 2008 году
 Список экзопланет, открытых в 2009 году
 Список экзопланет, открытых в 2010 году
 Список экзопланет, открытых в 2011 году
 Список экзопланет, открытых в 2012 году

2007